Wit – imię męskie
 Wit – rzeka w Bułgarii
 Wit – postać występująca w komiksach z serii Kajko i Kokosz
 WIT – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Wit
 Radomir Wit
 Stanisław Wit Wiliński
 Jacob de Wit
 Pierre De Wit
 Santiago De Wit Guzmán